Kahuku (Hawaï), een plaats in de Amerikaanse staat Hawaï.
 Kahuku (Noord-Sulawesi), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sulawesi.